Дми́трий Черно́в:
 
 Чернов, Дмитрий Константинович (1839—1921) — русский учёный-металлург, основоположник современного металловедения.
 Чернов, Дмитрий Семёнович (1924—1980) — Герой Советского Союза.